TMF peut faire référence à :

 TMF, abréviation de TeleManagement Forum, organisme de normalisation ;
 TMF Group, une entreprise internationale ;
 TMF, abréviation de The Music Factory, réseau international de chaînes de télévision musicales ;
 TMF : chaîne de télévision musicale néerlandaise ;
 TMF : chaîne de télévision musicale belge néerlandophone ;
 TMF, abréviation de Compagnie du Chemin de Fer Territet - Mont-Fleuri : funiculaire en Suisse, fermé depuis 1992 ;
 TMF, abréviation de Tour du Mont Fallère : circuit de randonnée en boucle autour du Mont Fallère.